Списък на произведенията на френския композитор Марк Антоан Шарпантие.

Каталог

Опери 
 Les amours d'Acis et Galatée, Lost, 1678?
 Les arts florissants, H. 487, 1685-6
 La descente d'Orphée aux enfers, H. 488; 1686-7
 Le jugement de Paris, (1690)
 Philomele, Lost, 1690
 Médée, H. 491; 1693

Библейски трагедии 
 Celse Martyr, Music lost; P. Bretonneau's libretto published in 1687.
 David et Jonathas, H. 490, 1688. (Libretto by P. Bretonneau.)

Пасторали 
 Petite Pastorale Eglogue de Bergers, H. 479; mid-1670s?
 Actéon, H. 481; 1684
 Il faut rire et chanter: Dispute de Bergers, H. 484; 1685
 La Fête de Ruel, H. 485; 1685
 La Couronne de Fleurs, H. 486; 1685
 Le Retour de Printemps, Lost.
 Cupido perfido dentr'al mio cor

Пасторски служби 
 Amor Vince Ogni Cosa, H. 492

Театрална музика 
 Les Facheux, 1672. Music lost, drama by Molière.
 La Comtesee de'Escarbagnas, H. 494; 1672 (Drama by Molière.)
 Le Médecin malgré lui, music lost, date uncertain. (Drama by Molière)
 L'Inconnu, music lost; 1675 (Drama by Donneau de Visé and Thomas Corneille)
 Circé, H. 496; 1675. (Drama by Thomas Corneille; divertissements by Donneau de Visé.)
 Overture du prologue de l'Inconnu, H. 499; 1679?
 Andromède, H. 504; 1682 (Drama by Pierre Corneille)
 Vénus et Adonis, H. 507; 1685. (Drama by Donneau de Visé.)

Комедии-балети 
 Le Mariage forcé (1672)
 Le Malade imaginaire (1672)
 Le Sicilien (1679)

Балети 
 Polyeucte, H. 498; 1679.

Дивертименти 
 Les Plaisirs de Versailles, H. 480; 1682
 Idylle sur le Retour de la Sante du Roi, H. 489; 1686-7

Интерлюдии 
 Le Triomphe des Dames (1676)
 La Pierre Philosophale (1681)
 Endymion (1681)
 Dialogues d'Angélique et de Médor (1685)

Сонати 
 Sonates à huit

Сакрална музика 
 Extremum Dei Judicium (H. 401)
 Messe de Minuit pour Noël (H. 9, c. 1690)
 Missa Assumpta est Maria (H. 11, 1698-1702)
 Litanies de la vierge (H. 83, 1683-1685)
 Te Deum (H. 146, c. 1690)
 Dixit Dominus (H. 204)
 In nativitatem Domini canticum (H. 416)
 Noëls (3) (H. 531 c. 1680)
 Noëls pour les instruments (H. 534, c. 1690)

Шарпантие, Марк Антоан